The Football League 1914–15 var den 27. sæson af The Football League og dermed også det 27. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Everton FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang. Klubbens første titel blev vundet i sæsonen 1890-91.

De efterfølgende fire sæsoner i The Football League blev aflyst på grund af første verdenskrig, og først i 1919 blev turneringen genoptaget.

Resultater

First Division 

Divisionen bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). Det lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1914-15 var den 23. sæson i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen. Eftersom First Division efter første verdenskrig blev udvidet fra 20 til 22 hold, fik også Arsenal FC lov til at rykke op.

Af de tre lavest placerede blev to genvalgt til den efterfølgende sæson, mens Glossop FC ikke blev genvalgt.

Eftersom divisionen efter første verdenskrig blev udvidet fra 20 til 22 hold skulle der vælges fem nye hold til divisionen, og valget fald på Stoke FC, Coventry City FC, South Shields FC, Rotherham County FC og West Ham United FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1914-15 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1914
Fodbold i 1915